Ариф Муса оглы Магеррамов  (. ) — азербайджанский учёный, доктор физико-математических наук.

Биография 
Ариф Магеррамов родился 22 января 1952 года в селе Гурсалы Спитакского района Армянской ССР. Окончил Азербайджанский Государственный Университет (ныне Бакинский государственный университет).

Являлся заведующим лабораторией Института Радиационных Проблем НАНА.

Преподавал в Азербайджанском Университете Кооперации, профессор, декан педагогического факультета.

Умер 12 декабря 2020 года от  COVID-19.

Научная деятельность 
Ариф Магеррамов изучил влияние радиации на процессы, происходящие с участием надмолекулярной структуры в полимерах и композитных материалах с активными свойствами. Показал возможность использования полимерных материалов с высокими электретными пьезо-свойствами в γ-дозиметрии. Им установлен механизм радиационно-химических процессов в тонких слоистых полимерах.

Ариф Магеррамов — автор более 400 научных работ, 200 из которых опубликованы за рубежом и 15 авторских свидетельств и патентов.

Под его руководством защитились 8 кандидата наук. Является консультантом 2 докторских диссертаций.

Избранные научные труды 
 

 
Магеррамов А.М., Гаджиева Н.Н. Фараджева С.А. Гамидов Э.М., Джафаров Э.С.   Способ низкотемпературной сверхвысокочастотной обработки гармалы. Патент  А61К35/78, Азербайджан. 13.12.2014, Бюллетень № 1 

 

 
Магеррамов А.М., Багиров М.А., Скуратова Н.В.   Материал для изготовления электрета. А. С. № 158297 от 28.04.1990г.

 

 

Магеррамов А.М., Гамидов Э.М., Оруджова С.А.  Нуриев М.А. Арабзаде  З.Э.Влияние поверхности подложки на зарядовое состояние тонких полимерных плёнок. Электронная обработка материалов. 2006, № 5, с.80-84.

 

 
Maharramov A.M., Relaxation of the Electret Charges of PET Films after the Action of Aerosol Particles.Surf.  Engeneering and Appl. Electrochemistry,   2012,  vol.48, No.4, pp.343-347.
Магеррамов А.М. Нуриев  М.А., Ахмедов Ф.И. Особенности зарядового состояния композитов полипропилен-оксиды металлов.//Физика и химия обработка материалов, 2013, № 1, с.57-60.
Maharramov A.M.,  M.A.Nuriyev., A.A.Shukurova, I.M.Nuruyev.  Influence of heat treatment on the conductivity and radiothermoluminescence of nanocomposites LDPE-CdS obtained by the method of crazing in liquid. //International Journal of Materials Science and Applications, 2014, 3(6-1), 7-10.
Магеррамов А.М., М. А.Нуриев, А.А. Шукюрова. Ориентация облучённых плёнок полиэтилена низкой плотности и электропроводность его композиций с наночастицами – Сu2S . //Перспективные материалы, 2015, № 5, с. 62-68.
Магеррамов А.М.    Диэлектрические и электретные свойства нанокомпозитов полиэтилен-Fe3O4 , закристаллизованных в постоянном магнитном поле. //Перспективные материалы,  2016, № 3, с.27-34.
Магеррамов А.М., Алиев И.И., Оруджев И.А., Гусейнова С.А. O механизме гибели  радикалов в  ɣ-облучённом полиметилметакрилате в условиях гидростатического давления.//Journal  of Radiation Research, No2, 2017, pp.12-18.
Maharramov A.M.,  Abasov F.P., Shirinzada A.A.,Kazimov N.F. Technology of Obtaining PtSi-Si Structures and Photoelectric Properties. J.Appl. Phys and Nanotechnology.2017. V1. Issue 1*003.www.scientonline.org.
Магеррамов А.М., Диэлектрические свойства нанокомпозитов на основе сверхвысокомолекулярного полиетилена и α-SiO2  //Пластические массы, 2017, № 8.
Магеррамов А.М.,  Диэлектрические свойства композитов полиэтилен /TiO2 //Физика и химия обработки материалов, 2018, № 5, с.41-46.

Примечания

Источники 
 Магеррамов Ариф Муса оглы

Выпускники Бакинского государственного университета
Физики СССР
Физики Азербайджана
Физики по алфавиту
Физики XX века
Физики XXI века
Умершие от COVID-19 в Азербайджане